Chapman je lahko:

Kraji 
 Chapman, Kansas
 Chapman, Maine
 Chapman, Nebraska
 Chapman, Pensilvanija

Ljudje 
 John Austin Chapman, general